Carlos Magno– rei dos francos e imperador do Ocidente
Ou ainda:
 Carlos Magno (futebolista) 
 Carlos Magno (jornalista)
 Carlos Magno (cantor)

Desambiguações de antropônimos